

Муллино — присілок, Бураєвський район, Башкортостан
 Муллино — присілок, Юкаменський район, Удмуртія